Weiyang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den ehemaligen Stadtbezirk Weiyang (维扬区) der bezirksfreien Stadt Yangzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Weiyang (Yangzhou)
 den Stadtbezirk Weiyang (未央区) der Unterprovinzstadt Xi’an in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Weiyang (Xi’an)
 die Gemeinde Weiyang (渭阳乡) im Kreis Longxi in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Weiyang (Longxi)
 das Straßenviertel Weiyang (渭阳街道) im Stadtbezirk Weicheng in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Weiyang (Weicheng)